Ettingshausen steht für den Ort Ettingshausen in Mittelhessen.

Daneben ist Ettingshausen der Familienname folgender Personen:

 Constantin von Ettingshausen (Generalmajor) (1760–1826), österreichischer Generalmajor
 Sigmund von Ettingshausen (1805–1855), österreichischer Generalmajor
 Andreas von Ettingshausen (1796–1878), österreichischer Mathematiker und Physiker
 Constantin von Ettingshausen (1826–1897), österreichischer Paläobotaniker
 Albert von Ettingshausen (1850–1932), österreichischer Physiker
 Colin von Ettingshausen (* 1971), deutscher Ruderer